Чемпіонат Швейцарії з хокею 1989 — 78-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). За підсумками чемпіонату, чемпіоном став СК «Берн» (7 титул). НЛА покинув: «Давос», який вибув до НЛБ.

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в чотири кола. На другому етапі вісім найкращих клубів в плей-оф розігрували звання чемпіону Швейцарії.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація) 
Найкращими бомбардирами стали: канадці Норман Дюпон та Дон Лоуренс.

Глядачі 

Трофей фейр-плей дістався ХК «Лугано».

Команда усіх зірок 
 Воротар: Ренато Тозіо (СК «Берн»)
 Захисники: Марсель Вік (ХК «Клотен») — Сандро Бертаджа («Лугано»)
 Нападники: Фелікс Голленштайн («Клотен») — Альфред Лютхі («Лугано») — Петер Шлагенхауф («Клотен»)

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ХК «Лугано» — ХК «Фрібур-Готтерон» 10:2, 5:1
 ХК «Амбрі-Піотта» — «Цуг» 4:1, 5:6, 4:2
 ХК «Клотен» — «Ольтен» 9:5, 6:5(ОТ)
 СК «Берн» — ХК «Біль» 4:1, 5:2

Півфінали 
 ХК «Лугано» — ХК «Амбрі-Піотта» 6:1, 5:2, 6:2
 ХК «Клотен» — СК «Берн» 5:2, 2:6, 3:6, 1:4

Фінал 
 ХК «Лугано» — СК «Берн» 6:2, 1:5, 3:4, 5:1, 2:4

Найкращі бомбардири (плей-оф)

Перехідний турнір

Команда-переможець

Примітки

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1989 у швейцарському спорті